Blanca steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Bianca (Vorname) #Blanca

Blanca ist ein Name von:
 Juan Valderrama Blanca, siehe Juanito Valderrama

Blanca ist der Name oder Teil des Namens folgender Orte und Landschaften:
 Blanca (Murcia), Ort in der Region Murcia, Spanien
 Blanca (Gemeinde Sevnica), Ort in der Gemeinde Sevnica in Slowenien
 Bahía Blanca, Stadt in Argentinien
 Cordillera Blanca, Gebirgskette in den nördlichen Anden Perus
 Costa Blanca, Küstenabschnitt in der spanischen Provinz Alicante

Siehe auch:
 Blanka
 Casa Blanca
 La Blanca